

Geografia

Stany Zjednoczone 
 Betsy Layne – jednostka osadnicza
 Park Layne – jednostka osadnicza

Osoby 
 Alfredo Layne – panamski bokser
 Rex Layne – amerykański bokser
 Scott Layne – amerykański model

Zobacz też 
 Arnold Layne
 Odjazdowa Layne
 Laine